A brdo főnév több szláv nyelvben is hegyet jelent, így számos földrajzi név tartalmazza:

Települések

Bosznia-Hercegovina
 Brdo falu Donji Vakuf községben, Közép-Boszniában
 Brdo falu Mrkonjić Grad községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Brdo falu Pale községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Brdo falu Šipovo községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Brdo falu Vitez községben, Közép-Boszniában
 Babića Brdo falu Glamoč községben, a Hercegbosznai régióban
 Bijelo Brdo falu Derventa községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Jelovo Brdo falu Kalesija községben, a Tuzlai régióban
 Kadića Brdo falu Sokolac községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Oblo Brdo falu Bileća községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Podastinjsko Brdo falu Kiseljak községben, Közép-Boszniában
 Prijeko Brdo falu Gračanica községben, a Tuzlai régióban
 Rakino Brdo falu Osmaci községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Tursunovo Brdo falu Teočak községben, a Tuzlai régióban

Csehország
 Brdo falu Manětín községben, a Plzeňi kerületben, az Észak-plzeňi járásban
 Brdo falu Luže községben, a Pardubicei kerületben, a Chrudimi járásban
 Brdo falu Svatá Maří községben, a Dél-Csehországi kerületben, a Prachaticei járásban
 Brdo falu Stará Paka községben a Hradec Králové-i kerületben, a Jičíni járásban

Horvátország
 Brdo falu Buje községben, Isztria megyében
 Brdo Cirkvensko falu Sveti Ivan Žabno községben, Kapronca-Kőrös megyében
 Brdo Jesenjsko falu Jesenje községben, Krapina-Zagorje megyében
 Brdo Orehovečko falu Sveti Petar Orehovec községben, Kapronca-Kőrös megyében
 Brdo Utinjsko falu Vojnić községben, Károlyváros megyében
 Brajakovo Brdo falu Netretić községben, Károlyváros megyében
 Cvetković Brdo falu Velika Gorica községben, Zágráb megyében
 Cvetnić Brdo falu Pokupsko községben, Zágráb megyében
 Cvijanović Brdo falu Szluin községben, Károlyváros megyében
 Ćuić Brdo falu Rakovica községben, Károlyváros megyében
 Jasnić Brdo falu Krnjak községben, Károlyváros megyében
 Klipino Brdo falu Károlyváros községben, Károlyváros megyében
 Kljaić Brdo falu Károlyváros községben, Károlyváros megyében
 Ključić Brdo falu Velika Gorica községben, Zágráb megyében
 Konjsko Brdo falu Perušić községben, Lika-Zengg megyében
 Korenić Brdo falu Bosiljevo községben, Károlyváros megyében
 Lasovac Brdo falu Šandrovac községben, Belovár-Bilogora megyében
 Lipovo Brdo falu Kapela községben, Belovár-Bilogora megyében
 Lončar Brdo falu Netretić községben, Károlyváros megyében
 Lukinić Brdo falu Pokupsko községben, Zágráb megyében
 Marindolsko Brdo falu Szluin községben, Károlyváros megyében
 Palje Brdo falu Konavle községben, Dubrovnik-Neretva megyében
 Pećurkovo Brdo falu Duga Resa községben, Károlyváros megyében
 Petrakovo Brdo falu Duga Resa községben, Károlyváros megyében
 Popović Brdo falu Károlyváros községben, Károlyváros megyében
 Radinovo Brdo falu Zsumberk községben, Zágráb megyében
 Selsko Brdo falu Pisarovina községben, Zágráb megyében
 Skoblić Brdo falu Bosiljevo községben, Károlyváros megyében
 Šeketino Brdo falu Duga Resa községben, Károlyváros megyében
 Šestak Brdo falu Pokupsko községben, Zágráb megyében
 Veliko Brdo falu Makarska községben, Split-Dalmácia megyében
 Višnjić Brdo egykori falu Ogulin községben, Károlyváros megyében
 Vlašić Brdo falu Zsumberk községben, Zágráb megyében
 Vojnović Brdo falu Krnjak községben, Károlyváros megyében
 Vukovo Brdo falu Zsumberk községben, Zágráb megyében
 Zgurić Brdo falu Pokupsko községben, Zágráb megyében

Montenegró
 Oblo Brdo falu Andrijevica községben
 Velje Brdo falu Podgorica községben

Szerbia
 Banovo Brdo (Баново Брдо) falu Čukarica községben
 Begovo Brdo (Бегово Брдо) falu Kruševac községben
 Brdo (Брдо) falu Nova Varoš községben
 Julino Brdo (Јулино Брдо) falu Čukarica községben
 Kanarevo Brdo (Канарево Брдо) falu Rakovica községben
 Labudovo Brdo (Лабудово брдо) falu Rakovica községben
 Pašino Brdo (Пашино Брдо) falu Voždovac községben
 Petlovo Brdo (Петлово Брдо) vagy Pevac, falu Rakovica községben
 Topčidersko Brdo (Топчидерско Брдо) falu Savski Venac községben
 Vinča-Belo Brdo, kőkorszaki régészeti lelőhely Vinča faluban Grocka községben

Szlovénia
 Brdo falu Domžale községben, Közép-Szlovénia régióban
 Brdo falu Nazarje községben, Savinjska régióban
 Brdo falu Nova Gorica községben, Goriška régióban
 Brdo falu Slovenske Konjice községben, Savinjska régióban
 Brdo falu Šentjur községben, Savinjska régióban
 brdo falu Tržič községben Gorenjska régióban
 Brdo pri Lukovici falu Lukovica községben, Közép-Szlovénia régióban
 Dolgo Brdo falu Ljubljana községben, Közép-Szlovénia régióban
 Janeževo Brdo falu Ilirska Bistrica községben Notranjsko-kraška régióban
 Podbrdo falu Tolmin  községben Goriška régióban
 Večje Brdo falu Dobje községben, Savinjska régióban